Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Pereira 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Víctor Estrella e João Souza ha battuto in finale Juan Sebastián Cabal e Alejandro Falla 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Alejandro Falla (finale)
  Víctor Estrella /  João Souza (campioni)

 Michael Quintero /  Carlos Salamanca (semifinali) 
 Iván Endara /  Júlio Silva (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2009